Бунешти има више значења:

 Бунешти (Малурени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бунешти (Котмеана), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бунешти (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Бунешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Бунешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Бунешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Бунешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Бунешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Бунешти (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији
 Општина Бунешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Бунешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији